Назарбаев — фамилия:

 Назарбаев, Айсултан Рахатович (1990—2020) — казахстанский футболист, внук Н. А. Назарбаева.
 Назарбаев, Нурсултан Абишевич (род. 1940) — советский и казахстанский государственный и политический деятель, президент Казахстана (1990—2019).
 Назарбаев Университет
 Нурсултан Назарбаев (аэропорт)

См. также 
 Назарбаева